Irma la Douce peut désigner :

Irma la Douce, comédie musicale française d'Alexandre Breffort et Marguerite Monnot, créée à Paris en 1956 ;
Irma la Douce, film américain de Billy Wilder, sorti en 1963, adaptation de la précédente.
 Irma la Douce, téléfilm français de Paul Paviot, diffusé en 1972.